Dariusz Marzec (ur. 1964) – polski menedżer, były wiceminister skarbu
 Dariusz Marzec (ur. 1969) – polski piłkarz